Setberg kan syfta på följande platser:

Island 

 Setberg (kulle), Suðurland, 
 Setberg (berg), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar